Il laccio rosso (The Frightened Lady) – romanzo di Edgar Wallace del 1933
Il laccio rosso (Das indische Tuch) – film del 1963 diretto da Alfred Vohrer
Il laccio rosso – film per la televisione del 1971 diretto da Guglielmo Morandi